Maceratesi – abitanti di Macerata Campania
Maceratesi – abitanti di Macerata